Weyel ist der Familienname folgender Personen:

 Annalisa Weyel (* 2000), deutsche Schauspielerin
 Birgit Weyel (* 1964), deutsche Theologin
 Gudrun Weyel (1927–2011), deutsche Politikerin (SPD)
 Harald Weyel (* 1959), deutscher Politiker (AfD)
 Hartmut Weyel (* 1942), deutscher Theologe, Autor und Pastor
 Herman-Hartmut Weyel (1933–2021), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)

Siehe auch:
 Weyl